|}
Die Bahnstrecke Banská Bystrica–Dolná Štubňa ist eine Hauptbahn in der Slowakei. Sie verläuft von Banská Bystrica über den Sattel Malý Šturec nach Dolná Štubňa.

Geschichte 

In den Jahren 1936 bis 1940 wurde die spektakuläre und technisch aufwändige Verbindung zwischen Banská Bystrica und Turčianske Teplice hergestellt. Bei Unfällen während des Baus waren 35 Tote und 492 Schwerverletzte zu beklagen.

Streckenbeschreibung 

Die Strecke verläuft in süd-nördlicher Richtung zunächst im Talkessel Zvolenská kotlina. Im zentralen Teil der Strecke zwischen Banská Bystrica und Turčianske Teplice befinden sich insgesamt 22 Tunnel; der längste ist der Čremošné-Tunnel (4,7 km) unter dem Sattel Malý Šturec, der die Große Fatra und die Kremnitzer Berge voneinander trennt.

Der Čremošné-Tunnel ist der längste Eisenbahntunnel der Slowakei. Abhängig von der jeweiligen politischen Situation war er zwischenzeitlich nach Edvard Beneš, Andrej Hlinka und dann wieder nach Beneš benannt.

Im Fahrplan 2018 verkehren Schnellzüge, die den Bahnhof Banská Bystrica und den Haltepunkt Horná Štubňa obec bedienen, im Zweistundentakt, Nahverkehr findet nicht mehr statt. Der Güterverkehr ist von untergeordneter Bedeutung.

Weblinks 
  Streckendaten auf rail.sk (slowakisch)
 Tunnel auf dem Streckenabschnitt Banská Bystrica–Dolná Štubňa (slowakisch)

Einzelnachweise 

Bahnstrecke in der Slowakei